Пакет для безопасности меньшинств — миллион подписей за разнообразие в Европе или Спасательный пакет для меньшинств () — актуальная Европейская гражданская инициатива о правах национальных и языковых меньшинств в Евросоюзе, проводимая при поддержке FUEN.

Содержание 
Предложения инициативы, зарегистрированные Еврокомиссией, обобщены авторами следующим образом:)
 Принятие рекомендации ЕС о защите и поощрении культурного и языкового разнообразия,
 Программы финансирования для малых языковых общин,
 Создание Центра языкового разнообразия,
 Включение защиты нацменьшинств и поощрения культурного и языкового разнообразия в цели фондов ЕС по региональному развитию,
 Исследования добавочной стоимости, вносимой меньшинствами в общества и Европу,
 Приближение к равным правам для меньшинств, затронутых отсутствием гражданства, например, ромов,
 Единое европейское законодательство об авторском праве для получения услуг и вещания на родном языке,
 Свобода предоставления услуг и приёма аудиовизуального контента в регионах, населённых меньшинствами,
 Разрешение регионам и государствам предоставлять субсидии на культуру, СМИ и сохранение культурного наследия меньшинств.

Два предложения, отклонённые Еврокомиссией:
 Принятие директивы, постановления или решения для укрепления позиций граждан, принадлежащих к нацменьшинствам, в ЕС, с целью учёта их легитимных интересов при выборах Европарламента;
 Меры по борьбе с дискриминацией и поощрению равного обращения, в том числе для нацменьшинств, в частности, посредством пересмотра действующих директив Совета о равном обращении.

Судопроизводство и регистрация инициативы 
Еврокомиссия в 2013 году отказалась регистрировать предложенную инициативу. Авторы, среди которых был Валентин Инцко, обжаловали отказ в суде, где их поддержала Венгрия, а Еврокомиссию — Словакия и Румыния. Европейский суд общей юрисдикции в феврале 2017 года отменил решение Еврокомиссии. В марте 2017 года Еврокомиссия решила запустить сбор подписей под 9 из 11 предложений, изначально включённых в инициативу.

Вслед за этим в суд обратилась Румыния, требуя отменить решение о регистрации инициативы. Европейский суд общей юрисдикции в сентябре 2019 года оставил решение Еврокомиссии в силе.

Сбор подписей 
Сбор подписей начался 3 апреля 2017 года и продлилась до 3 апреля 2018 года. Предусмотрены возможности подписаться как онлайн, так и на бумажных бланках.

Под инициативой подписались онлайн 771 089 граждан ЕС (общесоюзное пороговое значение для суммы бумажных и электронных подписей — 1 000 000). Страновой порог достигнут онлайн-подписями в девяти при необходимых семи государствах — в Румынии, Венгрии, Латвии, Испании, Дании, Словакии, Литве, Хорватии и Словении.
 
По сообщению FUEN от 4 апреля 2018 года, в сумме онлайн и офлайн было собрано более 1,2 миллиона подписей, и страновой порог преодолён в 11 странах: Румынии, Венгрии, Латвии, Испании, Дании, Словакии, Литве, Хорватии, Болгарии, Словении и Италии. 25 июля было подтверждено, что годными признаны более 1,1 млн подписей.

Инициативу поддержали парламенты Страны Басков и Наварры, а также еврорегион Тироль—Южный Тироль—Трентино; приглашение её подписать было опубликовано на портале парламента немецкоязычного сообщества Бельгии. По сообщению FUEN, поддержку ей выразил также президент Европарламента и парламент Венгрии.

Признание и рассмотрение инициативы

Проект Minority SafePack вошёл в шорт-лист премии «Innovation in Politics» за 2020 год в категории «Права человека».

15 октября 2020 года состоялись слушания по инициативе в Европарламенте.

В ноябре 2020 года поддержку инициативе единогласно выразил бундестаг ФРГ. 17 декабря 2020 года Европарламент и нижняя палата парламента Нидерландов приняли резолюции в поддержку инициативы.

14 января 2021 года Еврокомиссия решила не выдвигать законодательных предложений по инициативе. Парламент нидерландской провинции Фрисландия единогласно осудил решение Еврокомиссии.

Примечания

Ссылки 
 Сайт инициативы
 Сайт сбора подписей

Суд Европейского союза
Права меньшинств
Политика Европейского союза